Лимоне  может означать:

Топонимы 
 Лимоне — коммуна во Франции, в регионе Овернь — Рона — Альпы, в составе Лионской метрополии.
 Лимоне-Пьемонте — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Лимоне-суль-Гарда — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

См. также 
 Лимон (значения)